Алексе́й Бори́сович Ерёменко (17 января 1964, Новочеркасск, Ростовская область) — советский и российский футболист, полузащитник. Тренер.

Биография 
Профессиональную карьеру начал в «Ростсельмаше», затем играл в ростовском СКА, московских «Спартаке», «Торпедо» и «Динамо».

Мастер спорта с 1986 года.

В начале 1990-х уехал в Финляндию, где выступал за «Яро» и ХИК, отыграв один сезон за норвежский «Тромсё». В качестве тренера работал с финскими командами и коллективами из стран бывшего СССР. В конце ноября 2021 года стало известно, что Алексей Еременко с нового года возглавит эстонский клуб «Нарва-Транс».

Семья 
Имеет трёх сыновей, двое из которых являются игроками сборной Финляндии. Старший и средний, Алексей и Роман. Самый младший — Сергей (1999 г. р.) — выступал под руководством отца в «Яро» и СИК.

Книга 
В Финляндии вышла книга о футбольной семье Ерёменко под названием «Ерёменко — история футбольной семьи».

Примечания

Ссылки 
 На сайте ФК «Спартак» Москва
 На сайте ХИК
 

Футболисты СССР
Футболисты Финляндии
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Атинаикос»
Игроки ФК «Яро»
Игроки ФК «Тромсё»
Игроки ФК ХИК
Игроки ФК «Виикингит»
Игроки ФК «Якобстад»
Футбольные тренеры Финляндии
Тренеры ФК «Шахтёр» Караганда
Тренеры ФК «Пюник»
Тренеры ФК СИК
Тренеры ФК «Спартак» Юрмала
Тренеры ФК «Транс» Нарва
Мастера спорта СССР